Футбол на Панамериканских играх присутствует с самого первого розыгрыша турнира — с 1951 года. Наиболее успешно выступала на этих турнирах сборная Аргентины, завоевавшая 6 золотых медалей.

В турнире от южноамериканских стран — членов КОНМЕБОЛ участвуют сборные до 17 лет, от остальных стран выставляются сборные до 20 лет. Связано это со значительно более высоким уровнем развития футбола в Южной Америке. Каждая сборная может заявить по 3 футболиста сверх возрастного лимита.

Результаты розыгрышей среди мужских сборных

Титулов по сборным 
   Аргентина — 7
  Мексика — 4
  Бразилия — 4
  Уругвай — 2
  США — 1
  Эквадор — 1

Результаты розыгрышей среди женских сборных

Титулов по сборным 
  Бразилия — 3
  США — 1
  Канада - 1
   Колумбия - 1

Ссылки 
 rsssf